

Diritto 
 Capacità giuridica – l'attitudine di un soggetto ad essere titolare di diritti e doveri
 Capacità di agire – l'idoneità di un soggetto a porre in essere atti giuridicamente validi

Economia 
 Capacità – termine dell'economia del benessere che indica l'abilità nel realizzare progetti

Informatica 
 Capacità di canale – in informatica e teoria dell'informazione, il limite superiore della quantità di informazione che può essere trasmessa attraverso un canale rumoroso

Scienze 
 Capacità – sinonimo di volume
 Capacità – quantità massima di composti che una colonna cromatografica riesce a separare
 Capacità – funzione d'insieme monotona che gode della proprietà di normalizzazione
 Capacità elettrica – attitudine di un corpo conduttore ad aumentare il proprio potenziale elettrico qualora venga fornito di carica elettrica
 Capacità di un insieme – analogo matematico, in teoria del potenziale, del concetto fisico della capacità elettrica

Altri progetti